Dit is de wereldranglijst van juni 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 29 juni 2011.

Mannen 06